Pringy ist der Name folgender Orte

in Frankreich:
 Pringy (Marne), Gemeinde im Département Marne
 Pringy (Seine-et-Marne), Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Pringy (Haute-Savoie), ehemalige Gemeinde in der Stadt Annecy
 Pringy, Ortschaft in der französischen Gemeinde Massingy (Haute-Savoie)

in der Schweiz:
 Pringy FR, Ortschaft in der Gemeinde Gruyères, Kanton Freiburg